Бёрё-Кюеле, Бере-Кюеле () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения. В основе лежит географический термин , передаваемый как «кюеле/ кюёле/ кюель/ кюёль», со значением «озеро», «озёрный».

 Бере-Кюеле — озеро, на левом берегу нижнего течения р. Линде, юго-западнее озера Мюлюре, Республика Саха (Якутия), координаты 65°47’с. ш. 121°37’в. д.
 Бёрё-Кюеле — озеро, в левобережье р. Яна, Республика Саха (Якутия), координаты 68°44’с. ш. 134°18’в. д.
 Бёрё-Кюеле — озеро, в правобережье р. Молодо, Республика Саха (Якутия), координаты 69°36’с. ш. 124°12’в. д.
 Бёрё-Кюеле — озеро, в дельте р. Лена, на о. Арга-Муора-Сисе, Республика Саха (Якутия), координаты 73°11’с. ш. 125°23’в. д.

Примечания

См. также 
 Бер-Кюель
 Бере-Кюель